Ticonderoga – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Jork, hrabstwie Essex
 Ticonderoga – miasteczko w USA, w stanie Nowy Jork, hrabstwie Essex
 Fort Ticonderoga
 USS "Ticonderoga" (CG-47) – amerykański krążownik rakietowy typu Ticonderoga
 USS "Ticonderoga" (CV-14) – amerykański lotniskowiec typu Essex (podtyp Ticonderoga)
 Krążowniki rakietowe typu Ticonderoga